John Watson er et almindeligt navn i engelsksprogede lande. Nogle af de mest fremtrædende inkluderer:

 John B. Watson – amerikansk psykolog, som grundlagde behaviorismen.

 Dr. John H. Watson – trofast ven af Sherlock Holmes.

 John Watson (racerkører) – britisk Formel 1-kører